Павел Садырин:
 Садырин, Павел Александрович (1877—1938) — депутат Государственной думы Российской империи.
 Садырин, Павел Фёдорович (1942—2001) — советский футболист и российский футбольный тренер.